Микаэл Агопов (; род. 5 марта 1978) — финский шахматист армянского происхождения, международный мастер (1999).

Двукратный чемпион Финляндии (2011 и 2015).

В составе сборной Финляндии участник 5-и Олимпиад (1998, 2008—2014) и 6-и командных чемпионатов Европы (1999, 2007—2015).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Финляндии